Gerstlacher ist der Familienname folgender Personen:

 Cajetan Gerstlacher (1698–1751), Propst im Augustiner-Kloster Beuerberg
 Carl Friedrich Gerstlacher (1732–1795), deutscher Jurist, Publizist und Universitätsprofessor
 Johann Andreas Antonius Gerstlacher (1700–1775), Augustinermönch im Kloster Beuerberg, später Stadtphysikus in Schorndorf 
 Johann Georg Gerstlacher (1697–1779), deutscher Jesuit und Missionar